Виннея () — род сумчатых грибов семейства Саркосцифовые (Sarcoscyphaceae) порядка пецицевых. Впервые род был описан английским натуралистом Майлзом Джозефом Беркли в 1866 году. В настоящее время в него включены 8 видов. Плодовое тело напоминает заячье ухо и растёт на поверхности почвы. Представители встречаются повсеместно и были собраны в США, Коста-Рике, Индии и Китае.

Таксономия 
Род Виннея был впервые описан британским учёным Майлзом Джозефом Беркли в 1866 году для того, чтобы классифицировать два вида Wynnea gigantea и Peziza macrotis. Первый вид был найден около Орисабы (Мексика) и описан Беркли в 1851 году. В течение нескольких десятилетий не было найдено других винней и род был даже на какое-то время включён в род Мидотис в качестве синонима. В 1905 году Роланд Тэкстер описал новый вид Виннея американская, которая была найдена в Теннесси.

Описание 
Плодовое тело гриба, называемое апотецией, — толстое, с плотной твёрдой мякотью, которая становится кожистой при высыхании. Грибы прямостоящие, напоминающие по форме заячье ухо, образуют группы, которые могут быть как небольшие, так и многочисленные, растущие из общей ножки, появляющейся из подземного мицелия.

Распространение 
Грибы рода Виннея встречаются по всему миру. В США в штатах Теннеси, Нью-Йорк, Западная Виргиния, Северная Каролина, Огайо и Пенсильвания. Виннеи также произрастают в Коста-Рике и Индии. В Китае в провинции Гуйчжоу найдены W. macrospora and W. sinensis.

Виды 

Существует 8 видов винней:

 W. americana
 W. frominda
 W. gigantea
 W. intermedia
 W. macrospora
 W. mactrotis
 W. sinensis
 W. sparassoides

Ссылки 
 IndexFungorum

Саркосцифовые
Роды грибов